Dotik predmetov se zgodi tam, kjer razdalja med njima/i izgine. Ob dotiku nastane stik.

Glej tudi 
 Dotik (matematika)
 Dotik (šport)